Protoglossus är ett släkte av svalgsträngsdjur som beskrevs av van der Horst 1927. Enligt Catalogue of Life ingår Protoglossus i familjen Harrimaniidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Protoglossidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ollonmaskar
Protoglossus